Области тьмы:
 Области тьмы (книга) — первый роман ирландского писателя Алана Глинна, опубликованный в 2001 году.
 Области тьмы — фильм 2011 года режиссёра Нила Бёргера, экранизированный по одноимённому роману Алана Глинна.
 Области тьмы (телесериал) — сериал CBS 2015 года.